Antoni Puig, capellà andorrà d'Escaldes, autor del Politar Andorrà (1763)

 Antoni Puig i Artigas (L'Escala, 1886 - Tolosa de Llenguadoc, 1960), anarquista i músic

 Antoni Puig i Blanch (Mataró, 1775 – Londres, 1840), hebraista, polític i escriptor, un dels antecessors de la Renaixença
 Antonio Puig y Campillo (Santomera, 1876 – 1960), autor de diverses obres sobre Cartagena i Múrcia, publicades entre 1932 i 1951, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
 Antoni Puig i Castelló (1889-1979), empresari català, fundador del Grup Puig i pare d'Antoni Puig i Planas
 Antoni Puig i Darnís (Vic, 1871 – 1929), empresari, polític i filantrop
 Antoni Puig i Gairalt (L'Hospitalet de Llobregat, 1887 – Barcelona, 1935), arquitecte i pianista
 Antoni Puig i Lucà (Barcelona, 1799 – 1848), militar, escriptor i polític
 Joan Antoni Puig Montserrat (Felanitx, 1813 – Puerto Rico, 1894) (O.F.M. Cap.), va ser diputat (1868) i bisbe (1874-1894) de Puerto Rico a finals del segle XIX
 Antoni Puig i Planas (Barcelona, 1924), empresari català, enginyer industrial i pintor, president del Grup Puig de perfumeria i cosmètica, fill d'Antoni Puig i Castelló
 Antoni Puig i Sorribes (Vic?  – segle XVIII), polític i militar